Бронепоезда итальянской армии — железнодорожные формирования, боевые машины (бронепоезда) и артиллерия королевской армии Италии использовавшиеся во время Первой и Второй мировых войн.

Первая Мировая война 
В 1915 году итальянская армия использовала на фронте в районе Карсо несколько железнодорожных батарей, вооружённых 152-мм корабельными орудиями, установленными на железнодорожные платформы. Эти батареи находились в распоряжении Главного Штаба Итальянской Королевской армии и базировались в Монфальконе.
Итальянская армия заинтересовалась этим оружием, получив от французской армии несколько 340-мм железнодорожных орудий 340/45. Имея возможность оценить их эффективность в бою, командование итальянской армии заказало фирме «Ансальдо» разработку железнодорожного лафета для орудий большой мощности. Для установки на платформы были выбраны 381-мм орудия 381/40 Mod.14 производства той же фирмы «Ансальдо». Эти пушки первоначально предназначались для линейных кораблей типа «Франческо Караччоло», строительство которых было приостановлено после вступления Италии в Первую Мировую войну. Первое из этих железнодорожных орудий было готово к началу 1917 года.

Вторая Мировая Война 
С 1941 г. по заказу Итальянской Королевской армии было вооружено несколько бронепоездов (Treni Blindati), приспособленных для действий против партизан и диверсантов на железнодорожных линиях оккупированной Югославии. Эти составы получили обозначения от T.B.1 до T.B.10, их локомотивы также были бронированы. Бронеплощадки представляли собой открытые и закрытые двухосные товарные вагоны типов FI и L, бронированные полукустарным способом и вооружённые теми же пушками и пулемётами, которые использовала пехота.
Первые бронепоезда состояли из бронепаровоза, одного броневагона, вооружённого двумя пулемётами «Бреда» Мод. 37 (каждый с расчётом из трёх человек) и ещё одного броневагона с 47-мм пушкой 47/32 Мод. 1935, стрелявшей через погрузочную дверь.
Бронепоезд другого типа, более мощный, состоял из 5 или 6 бронеплощадок. Они также представляли собой двухосные товарные вагоны с одним закрытым бронированным отсеком в центре, снабжённым бойницами (по 5 бойниц на борт) для пехотного оружия. Спереди и сзади от закрытого отсека располагались открытые. В каждом из открытых отсеков располагался пулемёт«Фиат-Ревелли» Мод.14/35 и 45-мм миномёт «Бриксиа» Мод.35. Позже были оборудованы полностью закрытые броневагоны, вооружённые 47-мм пушками 47/32 Мод.1935.
Кроме того, при проезде через наиболее опасные районы на Балканах к обычным поездам добавлялся вагон Железнодорожной милиции (Milizia ferroviaria). Это были обычные закрытые товарные вагоны, выбранные из наиболее прочных в парке подвижного состава компании Ferrovie dello Stato, вооружённые двумя пулемётами SIA Mod.1918.

Железнодорожная артиллерия 
Из железнодорожной артиллерии Итальянская Королевская армия во Второй Мировой войне использовала только трофейные французские железнодорожные орудия. Это были, в частности, 12 железнодорожных транспортёров с пушками 194-мм TAz Mle.1870/93 ALFV, 4 ж.д. транспортёра с пушками 240-мм TAz Mle.1884/17 ALFV, и 2 ж.д. транспортёра с пушками 340-мм TAz Mle.1912 ALFV. Эти орудия использовались итальянцами как береговая артиллерия, но находились в подчинении армейских корпусов, а не береговой обороны флота. Известна лишь одна боевая операция, в которой участвовала железнодорожная артиллерия итальянской армии (194-мм) — это сражение у Монтелунго в декабре 1943, когда итальянские королевские войска уже сражались на стороне союзников.

Бронедрезина на базе бронеавтомобиля Autoblinda AB40/41 

В мае 1942 г. в составе итальянских оккупационных войск на Балканах была сформирована отдельная рота бронеавтомобилей на железнодорожном ходу. Она включала командное отделение (2 бронемашины) и два взвода (по 4 бронемашины в каждом). Всего в роте было 10 бронеавтомобилей АВ40 и АВ41. Основным вооружением АВ40 были три 8-мм пулемёта «Бреда» Мод.38. АВ41 был вооружён 20-мм автоматической пушкой «Бреда» 20/65 Мод.1935 и одним пулемётом «Бреда» Мод.38 в башне и одним пулемётом «Бреда» Мод.38 в кормовой установке.

Эти бронеавтомобили с самого начала проектировались с учётом возможности использования их на железной дороге после установки железнодорожных колес. Колеса с пневматическими шинами на это время крепились по бортам, что позволяло быстро переоборудовать машину для хода как по железной дороге, так и по шоссе. Бронедрезины были оборудованы песочницами, путеочистителями, красными и зелёными фонарями, поворотными фарами-прожекторами и блокировкой рулевого управления. Офицеры и унтер-офицеры роты бронедрезин были набраны из полка железнодорожных сапёров, а остальные члены экипажей и механики — из кавалерийских частей.

Бронедрезина на базе легкого транспортёра ОМ 

В 1942 г. по заказу командования итальянских оккупационных войск в Словении и Далмации было оборудовано 20 бронедрезин ОМ Mod.42 на базе легкого транспортёра ОМ 36. Бронедрезины, вооружённые пулемётами «Бреда» Мод.38 действовали на узкоколейных железных дорогах в составе отдельного отряда из двух взводов, дополняя бронедрезины АВ40/41.

Самоходный броневагон Libli 

В 1942 −1944 годах в связи с участившимися нападениями партизан армии Тито на железнодорожные коммуникации в оккупированной Югославии, фирма «Ансальдо» построила 16 самоходных броневагонов Libli (Littorina Blindata) на базе автомотрисы FS ALn 56 : 8 — М42 (5 — в 1942 году, 3 — в 1943-м) и 8 — М43 (в 1943-1944 годах).

 	

 	

Броневагоны Libli были изготовлены в двух модификациях. В первой версии М42 броневагон был вооружён двумя 47-мм пушками 47/32 в башнях, шестью пулемётами «Бреда» Мод.38, двумя 45-мм миномётами «Бриксиа» Мод. 35 или 81-мм Mortaio da 81 Mod. 35. Во второй модификации М43 миномёты и два пулемёта отсутствовали, вместо них поставлена автоматическая пушка «Бреда» 20/65 и два огнемёта Lanciafiamme Mod.40.

Немецкий бронепоезд ПВО 

В 1940 г. Гитлер подарил Муссолини на день рождения бронепоезд ПВО, состоявший из двух бронеплощадок (Flakwagen) с зенитными орудиями. Эти бронеплощадки представляли собой сильно модифицированные, укреплённые и бронированные пассажирские вагоны. Центральный закрытый отсек каждого вагона был оборудован для поездок и проживания высокопоставленных членов фашистской партии и самого дуче. Спереди и сзади от закрытого пассажирского отсека располагались открытые отсеки с 20-мм счетверёнными зенитными установками 2 cm FlaK 30. Бронепоезд был подарен дуче 24 июля 1940 г., церемонию вручения подарка проводил генерал Максимилиан Риттер фон Поль. Фашистские чиновники не использовали эти бронеплощадки в качестве пассажирских, и бронепоезд был назначен в группу мобильной зенитной артиллерии для усиления ПВО Рима.

Бронированные воинские поезда 
Железнодорожный транспорт был основным средством перевозки войск и военных грузов Итальянской Королевской армии. Воинские поезда состояли из обычного подвижного состава для перевозки людей, животных и грузов, обслуживались перевозки компанией Ferrovie dello Stato. К воинским поездам для перевозки солдат обычно присоединялись вагоны-камбузы FFI или Cz, аналогичные тем, что использовались для обслуживания железнодорожной артиллерии итальянского флота.
Однако, из-за повышенной опасности нападений партизан в оккупированной Югославии, по требованию командования итальянской 2-й армии несколько товарных вагонов типа DPz 1913 и типа DI 1929 были бронированы для защиты от огня стрелкового оружия.

Примечания

Литература 
 Е. Д. Кочнев. Автомобили Великой Отечественной. ., ЭКСМО, 2010. стр. 640—642
 Italian armoured vehicles 1940—1943 : A pictorial history, Luca Massacci, Roadrunner, 2013
 A century of italian armored cars, Nicola Pignato, Mattioli 1885, 2008
 Italian Armored Vehicles of World War Two, Squadron/Signal Publications, Nicola Pignato, 2004
 Motoriii!!!, Le truppe corazzate italiane 1919—1994, Nicola Pignato, GMT, 1995
 Gli Autoveicoli da combattimento dell’Esercito Italiano, Volume secondo (1940—1945), Nicola Pignato & Filippo Cappellano, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, 2002
 I mezzi blindo-corazzati italiani 1923—1943, Nicola Pignato, Storia Militare, 2004
 Giulio Benussi, Treni Armati Treni Ospedale 1915—1945, Ermanno Albertelli Editore, Parma 1983.
 Mario Pietrangeli, Le ferrovie militarizzate, i treni armati, i treni ospedale nella prima e e seconda guerra mondiale 1915—1945, CESTUDEC, 2012
 Gli eserciti del XX secolo — Artiglieria e Motorizzazione 1900—1918, Curcio Periodici.
 Les véhicules blindés italiens 1910-43 (suite et fin), Daniele Guglielmi, traduit par David Zambon, Batailles & Blindés n°25, 2008
 Les automitrailleuses du Regio Esercito 1940—1943, David Zambon, Histoire de Guerre n°66, 2006

Ссылки 
 Treni Armati e Blindati
 Treni Armati Regio Esersito
 AB 40 et 41 (AБ 40 и 41)

Вооружённые силы Италии
Бронепоезда
Железнодорожная артиллерия
Бронедрезины